Чебоксаров (женский вариант — Чебоксарова) — русская фамилия.

Известные представители 
 Чебоксаров, Владимир Васильевич (30 декабря 1951, Тюмень) — советский борец-классик, серебряный призёр олимпийских игр.
 Чебоксаров, Николай Николаевич (23 апреля 1907, Харбин — 1 февраля 1980, Москва) — советский этнограф, доктор географических наук, один из организаторов преподавания этнографической науки в МГУ.
 Чебоксарова, Лидия Олеговна (р. 16 июня 1970, Владивосток) — российская певица.